Bustadtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bustadtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (16,9 ha)
Bustadtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bustadtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (14,5 ha)
Bustadtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,1 ha)
Bustadtjärnen (Åre socken, Jämtland, 704689-133402), sjö i Åre kommun, 
Bustadtjärnen (Åre socken, Jämtland, 705868-132413), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn